Johanson kan som auktorsförkortning betyda:

 Kjell Arne Johanson
 Carl Johan Johanson

Robotskapade auktorsförkortningar